Можа́ев () — русская фамилия. Этимологически фамилия происходит либо от названия города Можайск (в просторечье — Можай), либо от диалектного слова можай (со значением «умелый, способный и сильный (могучий) человек»; тот же корень присутствует в слове «вельможа», где «вель» — «большой», «великий»).

Известные носители:
 
 Можаев, Алексей Васильевич (1918—1994) — советский художник.
 Можаев, Андрей Борисович (1955—2018) — прозаик и публицист, сценарист, литературовед.
 Можаев, Борис Андреевич (1923—1996) — русский советский писатель и сценарист.
 Можаев, Григорий Иванович (1904—?) — первый директор Минского часового завода.
 Можаев, Евгений Евгеньевич (род. 1958) — первый проректор РГАЗУ.
 Можаев, Михаил Васильевич (род. 1958) — советский и российский альпинист.
 
 
 Можаев, Семён Фёдорович (1902—1974) — советский военачальник, генерал-майор.

См. также 
 Банда Виктора Можаева
 Мажаев, Алексей Игоревич
 Можаевка
 Можайский

Источники